Morbello – comune italiano del Piemonte
 Egidio Morbello – calciatore italiano
 Morbello – scrittore e poeta italiano

Pagine correlate

 Morbelli